Baddeley est un patronyme porté notamment par :
  (1981-), golfeur australien,
 Adrian Baddeley (1955-), statisticien australien ;
 Alan Baddeley (1934-), psychologue britannique,
 Andrew Baddeley (1982-), athlète britannique, spécialiste du demi-fond,
  (1904-1976), actrice britannique, 
 Gavin Baddeley (1966-), journaliste et un écrivain britannique,
 Herbert Baddeley (1872-1931), joueur de tennis britannique. 
 Hermione Baddeley (1906-1986), actrice britannique,
  (1854-1940-), linguiste, historien et écrivain britannique,
 Tom Baddeley (1874-1946), footballeur britannique,
 Wilfred Baddeley (1872-1929), joueur de tennis britannique.